Die WTA Championships 1991 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 18. bis 24. November 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan